Peter Cornelius − muzyk zespołu Enigma 
 Peter Cornelius − niemiecki kompozytor i poeta (1824-1874)
 Peter von Cornelius − niemiecki malarz (1783-1867)